Cassine är ett släkte av benvedsväxter. Cassine ingår i familjen Celastraceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Cassine